Hilum (l. mn. hila) – w biologii słowo mające różne znaczenia.
 w botanice – znaczek – miejsce na nasieniu rośliny, w którym wyrastało z szypułki nasiennej
 w mykologii – blizna (wnęka) u podstawy zarodnika. Występuje u zarodników typu konidium w miejscu, w którym oderwały się one od komórki konidiotwórczej. Dobrze widoczne hila występują np. u Cladosporium lub Exserohilum. W bazydiosporach czasami w miejscu, w którym połączone były ze sterygmą występuje wyrostek wnęki (hilar appendix lub apiculus).

Przypisy 

Budowa grzybów